Сиукс може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Сиукс (окръг, Айова)
 Сиукс (окръг, Небраска)
 Сиукс (окръг, Северна Дакота)